

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Mszaniec – przysiółek wsi Stary Waliszów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka

 Mszaniec – nieoficjalna nazwa osady wsi Kłodawa w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa

Miejscowości na Ukrainie 
 Mszaniec  – wieś w rejonie starosieniawskim obwodu chmielnickiego
 Mszaniec – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego
 Mszaniec – wieś w rejonie zborowskim obwodu tarnopolskiego
 Mszaniec – wieś w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego
 Mszaniec – wieś w rejonu koziatyńskim obwodu winnickiego
 Mszaniec – wieś w rejonie lubomelskim obwodu wołyńskiego

Przypisy